Radimella är ett släkte av kräftdjur. Radimella ingår i familjen Hemicytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Radimella